И́щенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Ищенко, Агафья Александровна (1858 — не ранее 1880) — поэтесса-самоучка, революционерка.
 
 Ищенко, Алексей Максимович (род. 1951) — украинский политик, городской голова Бровар, депутат Верховной рады Украины.
 Ищенко, Анатолий Александрович (род. 1948) — российский химик, доктор химических наук.
 
 Ищенко, Антон Анатольевич (род. 1973) — депутат Государственной думы VI созыва от ЛДПР.
 Ищенко, Борис Фёдорович (род. 1945) — советский футболист, казахстанский тренер.
 Ищенко, Василий Каленикович (1919—2004) — Герой Советского Союза.
 Ищенко, Виталий Павлович (1904—?) — украинский советский деятель.
 Ищенко, Владимир Семёнович (1914—1984) — советский футболист и тренер.
 Ищенко, Григорий Андреевич (род. 1946) — советский и украинский футбольный тренер.
 
 
 Ищенко, Игорь Григорьевич (род. 1967) — украинский футбольный арбитр.
 
 Ищенко, Наталья Сергеевна (род. 1986) — российская синхронистка.
 
 Ищенко, Павел Олегович (род. 1992) — украинский и израильский боксёр.
 Ищенко, Ростислав Владимирович (род. 1965) — украинский и российский политолог, дипломат, обозреватель МИА «Россия сегодня».
 Ищенко, Фёдор Калистратович (1922—2009) — советский военный деятель, политработник.
 Ищенко, Юрий Яковлевич (1938—2021) — украинский композитор.
 Ищенко, Яков (? — 1921) — революционер, участник махновского движения.

См. также 
 Ищенковка